

Cinema
Sonia – film del 1921 diretto da Denison Clift
Sonia – film del 1928 diretto da Hector V. Sarno
Sonia – film del 1980 diretto da Takis Kanellopoulos
Sonia – film del 1986 diretto da Paule Baillargeon

Musica
Sonia – album dell'omonima cantante britannica pubblicato nel 1991

Onomastica
Sonia – nome proprio femminile

Persone
Sonia – cantante italiana
Sonia – cantante britannica
Sonia – attrice indiana

Videogiochi
Sonia – personaggio della serie Ninja Gaiden

Zoologia
Sonia – genere di falene dell'ordine delle Tortricidi